JH steht für

 JH (Hashfunktion), eine kryptografische Hashfunktion aus dem Auswahlverfahren für den SHA-3-Standard
 JH Classics, britischer Automobilhersteller

JH ist die Abkürzung für:

 Jugendhaus, Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Jugendherberge, Unterkunft des Deutschen Jugendherbergswerks
 Jugendhilfe, Leistungen und Aufgaben freier und öffentlicher Träger zugunsten junger Menschen und deren Familien

JH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Indien: Jharkhand
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet
 Tschechien: Okres Jindřichův Hradec, deutsch: Neuhaus (auslaufend)

Jh. ist die Abkürzung für:

 Jahrhundert

JH